Lillevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lillevattnet, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (13,2 ha)
Lillevattnet, Västergötland, sjö i Lilla Edets kommun,  (9,8 ha)
Lillevattnet (Bro socken, Bohuslän), sjö i Lysekils kommun,  (0,8 ha)
Lillevattnet (Hjärtums socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun, 
Lillevattnet (Svarteborgs socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun,

Se även
Lill-Vattnet
Lillvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn